Skelby Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Skelby Kirke (Guldborgsund Kommune), Skelby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Skelby Kirke (Næstved Kommune), Skelby Sogn, Næstved Kommune